Quico — personagem interpretado por Carlos Villagrán na série de televisão El Chavo del Ocho (Chaves)
 Kikō — termo japonês para Qigong
 Okinawa no kiko — variante do kikō praticado em Oquinaua
 Kiko — personagem dos Combo Rangers

Desambiguações de antropônimos